Entity puede referirse a:
 Entity, película de 1982.
 «Entity» (2001) episodio de la serie Stargate SG-1.
 Entity, película de 2012.ficha en IMDb
 Entity, película de 2013.ficha en IMDb